Национальный музей Кении () — государственный музей истории и культуры Кении, расположенный в Найроби.

История 
Официально музей открылся 22 сентября 1930 года. Первоначально назывался Музей Корендона, в честь губернатора Кении сэра Роберта Корендона. После провозглашения независимости Кении в 1963 году — музей переименовали в Национальный музей Кении.

В 2006 году на базе музея создали государственное учреждение Национальные музеи Кении, которому подчинили и этот музей, и ещё два десятка музеев в Кении, а также ряд памятников исторического наследия и два института.

Экспозиции 
Музей посвящён истории и культуре Кении, в том числе и истории Найроби. Располагает одной из лучших коллекций флоры и фауны Восточной Африки. На первом этаже музея регулярно проводятся выставки современного искусства Кении. В результате реконструкции, проведённой в 2005—2007 годах, направленность работы музея стала ближе к многопрофильному образовательному центру.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Национального музея Кении

Музеи Найроби
Национальные музеи Кении